«Полити́я: Анализ. Хроника. Прогноз» («Полити́я») — российский ежеквартальный научный журнал в области политической теории, политической философии и социологии политики. Выходит четыре раза в год на русском языке, статьи иностранных авторов публикуются на английском языке. Также издаются специальные тематические номера.

Учредители — ИНИОН РАН и автономная некоммерческая организация "Журнал политической философии и социологии политики «Полития: Анализ. Хроника. Прогноз».

Главный редактор — Святослав Каспэ, д.полит. н.

Председатель редакционного совета — Сергей Хенкин, д.и.н.

История 
Журнал основан в 1996 г. Алексеем Салминым. Первоначально назывался Вестник Фонда «Российский общественно-политический центр», свое нынешнее имя получил в 1997 г.. До 2010 г. издателем журнала являлся Фонд «Российский общественно-политический центр», с 2010 г. эта роль перешла к автономной некоммерческой организации «Полития».

C 2005 г. журнал присуждает молодым исследователям в области политической науки премию, носящую имя основателя журнала Алексея Салмина.

Включен в Список научных журналов ВАК Минобрнауки России, РИНЦ и международный индекс научного цитирования Web of Science.

На страницах «Политии» представлены результаты исследований ведущих российских и зарубежных ученых в области политической науки, таких как Владимир Гельман, Михаил Ильин, Оксана Гаман-Голутвина, Андрей Мельвиль, Ростислав Туровский, Наталья Зубаревич, Виктор Сергеев, Ольга Малинова, Юрий Коргунюк и другие.

Наряду с «Полисом» и «Политической наукой» входит в тройку наиболее известных российских политологических журналов. Входит в рейтинг ведущих российских журналов по политическим наукам, составленному ИНИОН РАН. Согласно экспертной оценке российских научных журналов по версии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» относится к журналам категории «B». По мнению политолога Владимира Гельмана, является лучшим российским политологическим журналом.

Политика журнала 
Журнал следует общепринятым стандартам научной добросовестности и норм публикационной этики, публикует только оригинальные материалы и обеспечивает открытый доступ ко всем публикуемым статьям.

Главные редакторы 
 д.и.н. Алексей Салмин (1996—2005)
 д.полит. н. Сергей Михайлов (2006—2012, и. о.)
 д.филос.н Леонид Бляхер (2012—2016)
 д.полит. н. Святослав Каспэ (с 2016)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Страница журнала на сайте РИНЦ 
 Журнал «Полития» на сайте  КиберЛенинка

Журналы ВАК Минобрнауки России
Научные журналы
Политические журналы
Социологические журналы